Єврокубок () — другий за силою клубний турнір, який проводиться щорічно серед баскетбольних клубів Європи під егідою УЛЄБ та ФІБА Європа (до 2008 тільки під егідою УЛЄБ).

Перший турнір пройшов у сезоні 2002/03 років після об'єднання Кубка Сапорти та Кубка Корача в 2002 році.

Переможці

Посилання 
 Офіційний сайт турніру 

Єврокубок